Martin Eden
 Martin Eden (serial telewizyjny) (1979)
 Martin Eden (film 1914)
 Martin Eden (film 2019)
Martin Eden (utwór muzyczny) Billa Hughesa z 1979.